NHK Trophy 2005 — международный турнир по фигурному катанию, заключительный шестой этап серии Гран-при сезона 2005/06. Проходил с 1 по 4 декабря 2005 года в Осаке (Япония). Турнир был организован Федерацией конькобежного спорта Японии при поддержке Международного союза конькобежцев.

Фигуристы выявили победителей в мужском и женском одиночном катании, парном катании и танцах на льду. Спортсмены, набравшие по итогам двух этапов Гран-при наибольшее количество очков, прошли в финальный турнир серии.

Результаты

Мужчины

Женщины

Парное катание

Танцы на льду 
В качестве обязательного танца было предписано танго-романтика ().

Примечания

Ссылки 
 

2005 год в фигурном катании
Международные спортивные соревнования в Осаке
Фигурное катание в сезоне 2005/2006
Спорт в Японии в 2005 году
Декабрь 2005 года